Луи де Жоку́р (; ) — французский -просветитель, один из составителей Энциклопедии. Написал для Энциклопедии более 17 000 статей по различным предметам, среди которых физиология, химия, ботаника, медицина и политическая история, которые суммарно составляли почти четверть всей Энциклопедии. В течение долгого времени де Жокур как автор Энциклопедии оставался в тени на фоне Дени Дидро и Руссо. Однако, начиная с середины XX века научный интерес к его творчеству начинает возрастать.

Информация об ордене Почётного легиона 
Иногда встречается информация, что де Жокур был кавалером Ордена Почётного легиона. Эта информация ошибочна. Энциклопедист шевалье Луи де Жокур скончался за 23 года до учреждения Наполеоном ордена Почетного Легиона. Кавалером большого креста ордена Почётного легиона (1816) был генерал-лейтенант и государственный деятель маркиз Франсуа де Жокур.

Примечания

Источники 
 «Jaucourt’s Use of Source Material in the Encyclopédie», by James Doolittle. Modern Language Notes. The Johns Hopkins University Press, 1950.
 «The Recruitment of the Encyclopedists», by Frank A. Kafker. Eighteenth-Century Studies The Johns Hopkins University Press, 1973.
 «The Extent of the Chevalier de Joucourt’s Contribution to Diderot’s Encyclopédie», by Richard N. Schwab. Modern Language Notes. The Johns Hopkins University Press, 1957
 Enlightening the World, by Philip Blom, 2004.
 Werner Raupp: JAUCOURT, Louis, Chevalier de. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL), Band 36. Bautz: Nordhausen 2015, (ISBN 978-3-88309-920-0), Sp. 650—657(с подробной библиографией).

Аболиционисты Франции
Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Женевского университета
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)
Философы Франции
Члены Лондонского королевского общества
Члены Прусской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Энциклопедисты Франции